Валюк (, ) — польская и белорусская фамилия.

Известные носители:
 Валюк, Андрей Станиславович (род. 1974) — белорусский шашист, двукратный чемпион мира по шашкам-64.
 Валюк, Владислав Андреевич (род. 1998) — белорусский шашист, сын Андрея Валюка.
 Валюк, Юзеф (1911—1979) — генерал бригады Войска Польского, заместитель командующего по разведке Войск охраны пограничья.